Marian Stępień (architekt) – polski artysta plastyk, rysownik, grafik, architekt wnętrz, scenograf.
 Marian Stępień (historyk literatury) – polski profesor nauk filologicznych, historyk literatury, krytyk.
 Marian Stępień (polityk) – polski polityk, działacz związkowy, poseł na Sejm IV kadencji.